Копейки — название населённых пунктов:

 Копейки — посёлок в Нелидовском районе Тверской области России.
 Копейки — село в Великописаревском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Копейка